Benaïssa ist der Familienname folgender Personen:

 Amira Benaïssa (* 1989), algerische Tennisspielerin 
 Bakir Benaïssa (* 1931), marokkanischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Benaissa